Tzajalchén bezeichnet:

 Tzajalchén (Chamula), Ort in Chiapas, Mexiko
 Tzajalchén (San Juan Cancuc), Ort in Chiapas, Mexiko
 Tzajalchén (Tenejapa), Ort in Chiapas, Mexiko